Savo (Finland), een historische regio in Finland
Savo (Salomonseilanden), een eiland in de Salomonseilanden
Savo (dialect), een dialect